7-й Чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 1 по 8 апреля 1970 года во Дворце спорта «Лужники» в Москве. Было разыграно 7 комплектов медалей: в одиночном разряде, парном разряде и командных соревнованиях среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном разряде. В турнире приняли участие 169 спортсменов из 22 стран. Это был первый чемпионат Европы по настольному теннису, который прошёл в СССР и впервые женская сборная СССР (в составе Зои Рудновой, Светланы Гринберг, Риты Погосовой и Алдоны Скарулене) выиграла командные соревнования.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанный парный разряд

Ссылки 
 Статистика всех участников чемпионата на сайте Международной федерации настольного тенниса
  Результаты чемпионата на сайте Европейского союза настольного тенниса

1970
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты Европы в 1970 году
Апрель 1970 года
Спорт в России в 1970 году
1970 год в Москве
Чемпионаты Европы в СССР
Международные соревнования по настольному теннису в России